Пйотровський () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Анастасій Пйотровський (1729—1792) — український церковний діяч, священик-василіянин, педагог.
 Оскар Пйотровський — польський шаховий майстер.
 Стефан Пйотровський (1910—1985) — польський астроном.
 Тадеуш Пйотровський (1940—1986) — польський альпініст, автор книг про сходження.
 Пйотровський Юзеф Юліанович (1840—1923) — учасник Польського повстання 1863 року, просвітитель.
 Якуб Пйотровський (*1997) — польський футболіст.

Польські прізвища